Miejscowości w USA:
 Sandoval – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Sandoval – jednostka w stanie Teksas, w hrabstwie Starr
Gminy w USA:
 Sandoval (ang. Sandoval Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sandoval (ang. Sandoval County) – w stanie Nowy Meksyk
Mieszkańcy Hiszpanii:
 Sandoval de la Reina